

Patronyme 

 Alain Doucet (19?-), dirigeant français de rugby à XV ;
 Albert Doucet (1942-), homme politique canadien ;
 Alexandre Doucet (1880-1951), homme politique canadien ;
 Amable Doucet (1737-1806), greffier et juge de paix néo-écossais ;
 Camille Doucet (1812-1895), poète et auteur dramatique français ;
 Catherine Doucet (1875-1958), actrice américaine ;
 Charles Doucet (1895-1938), syndicaliste français ;
 Charles Prosper Doucet (v. 1748-), architecte français ;
 Clément Doucet (1895-1950), pianiste belge ;
 David Doucet (1984-), journaliste français ;
 Éric Doucet (1975-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Frédéric Doucet (1981-), rameur d'aviron français ;
 Gilbert Doucet (1956-2020), joueur de rugby français ; 
 Grégory Doucet (1973-), homme politique français ;  
 Henri Doucet (1883-1915), peintre et dessinateur français ;
 Henri-Lucien Doucet (1856-1895), peintre français ;
 Jacques Doucet (1853-1929), couturier, collectionneur et mécène français ;
 Jacques Doucet (1924-1994), peintre français ;
 Jacques Doucet (1940-), commentateur de baseball ;
 Jérôme Doucet (1865-1957), journaliste et écrivain français ;
 Joseph André Doucet (1880-1963), homme politique canadien ;
 Julie Doucet (1965-), autrice de bandes dessinées canadienne ;
 Louis-Joseph Doucet (1874-1959), poète québécois ;
 Lyse Doucet (1958-), journaliste canadienne ;
 Max Doucet, alias Zappy Max (1921-2019), homme de radio français ;
 Paul Doucet (1970-), réalisateur canadien ;
 Rick Doucet (19?-), marchand, photographe et homme politique canadien ;
 Roger Doucet (1919-1981), ténor canadien ;
 Sandrine Doucet (1959-2019), femme politique française ;
 Sharon Arms Doucet (1951-), musicienne et autrice américaine de livres pour la jeunesse.

Pseudonyme 
 Lionel Doucet pseudonyme de Léo Malet ;

Toponymes 
Rivière Doucet, un affluent du Lac au Lard, dans La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.

Voir aussi 
 Joseph Doucé, pasteur belge assassiné en 1990
 
 

Homonymie de patronyme